Roebling peut renvoyer à :
 John Augustus Roebling, ingénieur civil américain d'origine allemande ;
 Washington Roebling, fils du précédent, ingénieur civil américain ;
 Pont de Roebling, situé près des chutes du Niagara.